Alex Fong (1963) – attore cinese
Benson Fong (1916-1987) – attore statunitense
Fann Wong (1971) – attrice e cantante singaporiana
Hiram Fong (1906-2004) – politico statunitense
Khalil Fong (1983) – cantante e compositore statunitense naturalizzato cinese
Larry Fong (...) – direttore della fotografia e regista statunitense
Leo Fong (1928-2022) – attore cinese naturalizzato statunitense
Mona Fong (1934-2017) – produttrice cinematografica, produttrice televisiva e cantante cinese naturalizzata hongkonghese
Fong Fei-Fei (1953-2012) – cantante taiwanese
Fong Hoi Sun (1993) – schermidore hongkonghese
Fong Yee Pui (1991) – ex velocista hongkonghese